A 2003-as Roland Garros férfi versenyét a spanyol Juan Carlos Ferrero nyerte a holland Martin Verkerk előtt.

Kiemeltek 

<ol start="1">
  Lleyton Hewitt (Harmadik kör)
  Andre Agassi (Negyeddöntő)
  Juan Carlos Ferrero (Bajnok)
  Carlos Moyà (Negyeddöntő)
  Roger Federer (Első kör)
  Andy Roddick (Első kör)
  Guillermo Coria (Elődöntő)
  David Nalbandian (Második kör)
  Albert Costa (Elődöntő)
  Pharadon Szricsaphan (Első kör)
  Rainer Schüttler (Negyedik kör)
  Sjeng Schalken (Harmadik kör)
  Jiří Novák (Negyedik kör)
  Sébastien Grosjean (Második kör)
  Gustavo Kuerten (Negyedik kör)
  Àlex Corretja (Első kör)

  Jevgenyij Kafelnyikov (Második kör)
  Agustin Calleri (Első kör)
  Fernando González (Negyeddöntő)
  Félix Mantilla (Negyedik kör)
  Gastón Gaudio (Harmadik kör)
  Wayne Ferreira (Harmadik kör)
  Younes El Aynaoui (Harmadik kör)
  James Blake (Második kör)
  Tim Henman (Harmadik kör)
  Xavier Malisse (Harmadik kör)
  Mihail Juzsnij (Második kör)
  Tommy Robredo (Negyeddöntő)
  Vincent Spadea (Harmadik kör)
  Jarkko Nieminen (Negyedik kör)
  Juan Ignacio Chela (Harmadik kör)
  Arnaud Clément (Negyedik kör)

Főtábla 

 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett

Külső hivatkozások 
 Eredmények az ATPtennis.com honlapon

F1